Собственный Его Величества королевский полк (ланкастерский) () — пехотный полк Британской армии, набранный в 1680 году для службы в Танжере, и сначала называвшийся 2-й Танжерский полк. В 1684 году его вернули в Англию и назвали Её Королевского Величества герцогини Йоркской и Олбани пехотный полк (Her Royal Highness the Duchess of York and Albany's Regiment of Foot), а в 1685 переименовали в Её Величества пехотный полк (Queen's Regiment of Foot). В 1714 году он стал Собственный Его Величества полк (The Kings Own Regiment), а после реформы 1751 года превратился в 4-й пехотный полк. Полк прошёл несколько сражений Американской войны за независимость, сражался в Испании во время Наполеоновский войн, вернулся в Америку в годы англо-американской войны, а в 1815 году участвовал в сражении при Ватерлоо. В 1881 году в ходе реформ Чайлдерса он не изменился структурно, но сменил название на Собственный Его Величества (королевский ланкастерский) полк (King's Own (Royal Lancaster Regiment)). Он прошёл обе мировых войны, а в 1959 году был объединён с  в .

Наименования полка 
 2-й танжерский полк (2nd Tangier Regiment)
 Герцогини Йоркской и Олбани пехотный полк (The Duchess of York and Albany's Regiment of Foot)
 Её Величества пехотный полк (The Queen's Regiment of Foot)
 Графа Плимутского пехотный полк (The Earl of Plymouth's Regiment of Foot)
 4-й (собственный Его Величества) пехотный полк (The 4th (King's Own) Regiment of Foot)
 Собственный Его Величества (королевский ланкастерский) полк (The King's Own (Royal Lancaster) Regiment)
 Собственный Его Величества королевский полк (ланкастерский) (The King's Own Royal Regiment (Lancaster))

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пехотные полки Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1689 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2007 году

en:King's Own Royal Regiment (Lancaster)